Dies ist eine Liste der Passstraßen in Kirgisistan.

Haupt- und wichtige Nebenstraßen

Nebenstraßen und Saumpfade im Kirgisischen Gebirge 

Ausbau: M.. oder A...= Straßennummer; A = asphaltiert, N = Naturstraße, S = Saumpfad.

Lage: Oblaste: B Gebiet Batken; C Gebiet Tschüi; J Gebiet Dschalalabat; N Gebiet Naryn; O Gebiet Osch; T Gebiet Talas; Y Gebiet Yssykköl 
Länder: Kg = Kirgisistan; Cn = China; Kz = Kasachstan; Tj = Tadschikistan; Uz = Usbekistan.

Quellen 
 S. Flechtner, D. Schreiber: Kirgistan Zu den Gipfeln von Tien Schan und Pamir. Trescher-Verlag, Berlin 4. Auflage 2015. ISBN 978-3-89794-270-7
 Kyrgyzstan Geographical Map 1:750 000 Gizi Maps, Budapest 2013. ISBN 978-615-5010-12-5

!Passstrassen
!Kirgisistan
!Passstrassen